Henri Berthelier (1856-1918) : violoniste et pédagogue français ;
 Jean Berthelier (1828-1888) :  comédien et chanteur français ;
 Philibert Berthelier (v. 1465-1519) : un des pères de l'indépendance genevoise ;
 Pierre Berthelier (1878-1941) : peintre français, fils de Jean.